Біловус або мичка (Nardus) — рід родини злаків.

Біловус — українське прізвище.
 Особи:

 Біловус Йосип (1901—1987) — український письменник, публіцист, меценат.

Див. також 
 Білоус
Українські прізвища